A versão de 2012 da Lista Vermelha da UICN listava 3375 animais em perigo de extinção.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Referências
IUCN 2012. Lista Vermelha do UICN. Versão 2012.1. (Busca efectuada) Acedido em 2 de Setembro de 2012.

 
perigo de extinção